Courtland – città della Contea di Lawrence, Alabama 
 Courtland – località della Contea di Sacramento, California
 Courtland – città della Contea di Republic, Kansas 
 Courtland – township della Contea di Kent, Michigan
 Courtland – città della Contea di Nicollet, Minnesota 
 Courtland – città della Contea di Panola, Mississippi 
 Courtland – città della Contea di Southampton, Virginia 
 Courtland – città della Contea di Columbia, Wisconsin